Brasil
 Igreja de São José (Natal)
 Igreja de São José (Ouro Preto)
 Igreja São José (Belo Horizonte)
 Igreja São José (Porto Alegre)
 Igreja Matriz São José (Taquari)
Portugal
 Igreja de São José (Ponta Delgada)
 Igreja de São José (Salga)
 Igreja de São José (Santa Cruz)
Outras localidades
 Igreja de São José (Macau)

Desambiguações de templos